Baie de Saint-Sébastien peut faire référence à plusieurs baies : 
 la baie de la Concha, face à la ville de Saint-Sébastien, en Espagne ;
 la baie de San Sebastián, sur la côte orientale de la grande île de la Terre de Feu, au sud de l'Argentine.